William Cook House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Cook House (Massachusetts), NRHP-Nr. 82001934
 William Cook House (North Carolina), NRHP-Nr. 93001194